«Виджая Карнатака» (; Vijaya Karnataka) — индийская ежедневная газета на языке каннада, выпускаемая в штате Карнатака. Основана в 4 октября 1999 года компанией , которую возглавляет предприниматель и политик . В 2006 году газету вместе с родственными изданиями приобрела компания Bennett Coleman & Co. Ltd, известная как издатель одной из ведущих газет страны The Times of India.

В 2002 году аудитория газеты составляла свыше 4,6 млн читателей; в 2003 году тираж насчитывал 553,1 тыс. По состоянию на май 2019 года «Виджая Карнатака» является самой популярной ежедневной каннадаязычной газетой, аудитория которой превышает 7,9 млн читателей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Виджая Карнатака» 
 Цифровая версия газеты 
 Цифровая мини-версия газеты 

Газеты Индии